Charles Foulkes je lahko:
 Charles Foulkes (britanski general)
 Charles Foulkes (kanadski general)